Englander est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Loup Englander (1943-), homme politique français ;
 Nathan Englander (1970-), écrivain américain ;
 Otto Englander (1906-1989), scénariste américain ;
 Sigismund Englander (1823-1902), journaliste et écrivain autrichien.

Homonymie de patronyme